Grodkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Grodkowo, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Grodkowo, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie

Homonymie de localités